C6H9NO6 – formula molecolare dell'acido nitrilotriacetico
C6H9NO6 – formula molecolare dell'isosorbide mononitrato

Formule molecolari